Ян Адамский ():
 Адамский, Ян (1923—2010) — польский актёр и писатель.
 Адамский, Ян (род. 1943) — польский шахматист; международный мастер (1976).